Gakona, rivière en Alaska
 Gakona, village en Alaska